Alebrand ist der Name folgender Personen;

 Adalbrand von Bremen (Alebrand von Bremen) († 1043), deutscher Kleriker
 Hadubrand (in spätmittelalterlichen Fassungen: Alebrand), Sohn Hildebrands, des Waffenmeisters von Dietrich von Bern